Грнчар може бити:

 Грнчар, занатлија, који од глине пече судове. Занат се назива грнчарство

или:

 Грнчар (Бабушница), насеље у општини Бабушница, Србија
 Грнчар (Витина), насеље у општини Витина, КиМ, Србија
 Грнчар (Гусиње), насеље у општини Гусиње, Црна Гора

Види још 
 Грнчари (Ресан), насеље у општини Ресан, Северна Македонија